Farbauti (en ) est une divinité nordique (jötunn).

Son nom signifie « celui qui frappe dangereusement » en vieux norrois. Appartenant au groupe des géants de la mythologie nordique, il est le père du dieu Loki.

Biographie 
Son nom « dangereux frappeur » désigne la foudre.

L'authenticité de cette généalogie est attestée car elle est mentionnée par deux poèmes scaldiques du  : la Haustlong de Thjódólf des Hvínir (5) et la Húsdrápa d'Ulf Uggason (2). Elle est reprise par Snorri Sturluson qui, dans son Edda (Gylfaginning, 33 ; Skáldskaparmál, 23), précise qu'il s'agit d'un géant.

Famille

Mariage et enfants 
De son union avec Laufey, il eut : 
 Loki
 Býleist
 Helblindi

Annexes

Bibliographie 
  ;
  ;
  ;
 .

Notes et références 

Géant de la mythologie nordique